Rally 2 – kategoria w Rajdowych mistrzostwach świata stosowana od sezonu 2022
 inaczej SupeRally